Генкок (округ, Джорджія)
 Генкок (округ, Іллінойс)
 Генкок (округ, Індіана)
 Генкок (округ, Айова)
 Генкок (округ, Кентуккі)
 Генкок (округ, Мен)
 Генкок (округ, Міссісіпі)
 Генкок (округ, Огайо)
 Генкок (округ, Теннессі)
 Генкок (округ, Західна Вірджинія)